Venâncio Augusto Deslandes, militar português
Henrique Deslandes, militar brasileiro
Avenida Francisco Deslandes, logradouro em Belo Horizonte

Desambiguações de sobrenomes